Эдриан Рэндольф Холмс () — британский и канадский актёр.

Биография 
Эдриан Холмс родился 31 марта, 1974 года в городе Рексем, Уэльс, Великобритания. В пять лет переехал в Канаду. После окончания средней школы, Холмс учился в медицинском колледже Дуглас и работал в неспециализированной больнице в Ванкувере.

Дебютировал как актёр в сериале «Неоновый всадник» в 1991 году.

Снимался в ролях второго плана в многочисленных боевиках: «Фар Край» (2008), «Поймать, чтобы убить» (2010), «Тактическая сила» (2011), «Элизиум: Рай не на Земле» (2013), «Вендетта» (2015) и «Небоскрёб» (2018). Также с 2014 по 2017 снимался в главной роли в полицейском сериале «19-2», за роль в котором в 2017 году получил премию как лучший актёр в драматическом сериале. Премия вручается Академией канадского кино и телевидения за лучшую главную роль актера в канадском телесериале.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании
Киноактёры Канады